Астхадзор () — село в Армении в Гехаркуникской области. Находится на расстоянии 127 км от Еревана, в 7 км от Мартуни и в 2 км от южного берега Севана, расположено на берегах реки Астхадзор.

История 

Основано 13 семействами из Алашкерта в 1828 г.

Прежние названия: Кацик, Хачадзор, Алакорг (), Аликрых.

В период средневековья село было очагом письменности, здесь работал писец Ванакан.

Население 
Нынешнее население состоит из потомков беженцев из Алашкерта и Вана. Изменение численности населения Астхадзора:

Инфраструктура и хозяйство 
Население занимается скотоводством, садоводством, полевовством и свиноводством.

Имеется средняя школа.

Памятники истории и культуры 

В селе находятся в ветхом состоянии: церковь святых Петра и Павла (XV век), на южной границе села церковь Св. Рипсиме (XIII век). В 2 км к юго-западу находится часовня Святой Рипсиме. Поблизости были найдены могильники железного века (X—VIII века до н. э.) с предметами, сходными с урартскими.

Примечания 

Населённые пункты Гехаркуникской области